Seyhan steht für:
 Seyhan, Fluss in der Türkei
 Seyhan (Adana), Stadtteil von Adana

 Seyhan (Name), türkischer Personenname (mit Namensträgern)